Besch, quartier de Perl en Sarre.

 Nicolas Besch, un joueur de hockey sur glace français (1984 -).
 Thomas Besch, un chercheur en francophonie (1967 -).